Cikandang (Cikajang)
 Cikandang (Kersana)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing